Cooper je lahko

 Priimek več oseb:
 Charlotte Cooper - angleška tenisačica
 Gary Cooper - ameriški filmski igralec
 Henry R. Cooper - prešernoslovec, ameriški slovenist
 James Fenimore Cooper - ameriški pisatelj
 Leon Neil Cooper - fizik
 Leroy Gordon Cooper - ameriški astronavt
 Jeff Cooper - ameriški veteran, »oče« sodobne strelske tehnike
 Ashley Cooper - avstralski tenisač
 Astley Cooper - britanski anatom in kirurg
 Merian Caldwell Cooper - ameriški vojaški pilot in novinar
 Michael Cooper - ameriški košarkar
 Leroy Gordon Cooper - ameriški pilot in astronavt
 Bradley Cooper - ameriški igralec
 Dominic Cooper - ameriški igralec
 Earl Cooper - ameriški dirkač
 Christin Cooper - ameriška alpska smučarka
 Johnny Cooper - britanski častnik in operativec
 Vera Cooper Rubin - ameriška astronomka
 Alice Cooper, ameriški rock pevec
 Kenneth Christie Cooper - britanski general
 Anthony Ashley-Cooper - angleški državnik in filozof

Drugo:
 Cooper Car Company - nekdanje moštvo Formule 1
 Cooper T12 - dirkalnik moštva Cooper Car Company
 Cooper T51 - dirkalnik moštva Cooper Car Company
 Cooper T81 - nadgrajeni dirkalnik moštva Cooper Car Company

 Dale Cooper - glavni lik televizijske nadaljevanke Twin Peaks